ТТУ — многозначная аббревиатура:
 ТТУ — Таджикский технологический университет
 ТТУ — Таллинский технический университет
 ТТУ — таможенно-тарифное управление
 ТТУ — Ташкентское танковое училище
 ТТУ — твердотопливный ускоритель
 ТТУ — товарно-транспортное управление
 ТТУ — трамвайно-троллейбусное управление
 Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома
 ТТУ — Тольяттинское троллейбусное управление
 ТТУ — транспортировка тел умерших
 ТТУ — Тёсовскоe транспортноe управлениe
 ТТУ (клуб по хоккею на траве) — команда Горьковского трамвайно-троллейбусного управления, член женской высшей лиги СССР
 ТТУ — название женского волейбольного клуба «Ленинградка» в 1978—2003 годах

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей